Ге́ммелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Геммелл, Джимми (1880 — ?) — шотландский футболист, крайний нападающий.
 Геммелл, Мэри (Мэймар) (род. 1938) — американская кёрлингистка и тренер.
  (род. 1966) — австралийская писательница. 
 Геммелл, Робин — английский кёрлингист и тренер.
 Геммелл, Томми (1943 — 2017) — шотландский футболист, тренер.

Примечания